George Willem Christiaan Albert Eduard Alexander Frederik Waldemar Ernst Adolf van Hannover-Cumberland (Gmunden, 28 oktober 1880 - Nackel, Brandenburg, 20 mei 1912) was een prins van Hannover en Cumberland en van Groot-Brittannië en Ierland, en een hertog van Brunswijk-Lüneburg.

Hij was de oudste zoon van Ernst August II van Hannover, derde hertog van Cumberland en diens vrouw Thyra van Denemarken. Hij was lid van het Britse koninklijk huis vanwege zijn afstamming van koning George III.

George Willem kwam op 31-jarige leeftijd om bij een auto-ongeluk nabij het Duitse Nackel, toen hij op weg was naar de begrafenis van zijn oom, koning Frederik VIII van Denemarken. George Willem was ongetrouwd en had geen kinderen.

Huis Hannover (Verenigd Koninkrijk)
Hertog van Brunswijk